Camuti ist der Name von:
 Giuseppe Camuti (1730–1800), italienischer Mediziner
 Louis J. Camuti (1893–1981), US-amerikanischer Tierarzt italienischer Abstammung